Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1986 проходили з 26 травня по 8 червня 1986 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Мартіна Навратілова і Андреа Темашварі виграли титул, у фіналі перемігши пару Штеффі Граф і Габріела Сабатіні з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main draw , ITFTennis.com.

Жінки, парний розряд
1986 у жіночому тенісі